VDST steht für:
 Verband Deutscher Sporttaucher
 Flugplatz Stung Treng (ICAO-Code), Flugplatz von Stung Treng (Stadt), Kambodscha

VDSt steht für:
 Verein Deutscher Studenten, eine Form von Studentenverbindung, siehe Verband der Vereine Deutscher Studenten
 Verband Deutscher Städtestatistiker

VDST